Aname tepperi is een spinnensoort in de taxonomische indeling van de bruine klapdeurspinnen (Nemesiidae).

Aname tepperi werd in 1902 beschreven door Hogg.

Nemesiidae